Pèl·let (petrologia), petits grans que són components comuns de moltes pedres calcàries.
 Pèl·let (combustible), tipus de combustible granulat aglomerat a base de biomassa.